Wimbledon-mesterskaberne 1888 var den 12. udgave af Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 9. – 16. juli 1888.

I herresingle sejrede Ernest Renshaw efter sejr over Herbert Lawford på 6-3, 7-5, 6-0. Ernest Renshaw vandt også herredoubletitlen sammen med sin tvillingebror William Renshaw, som i finalen vandt over Herbert Wilberforce og Patrick Bowes-Lyon med 2-6, 1-6, 6-3, 6-4, 6-3. I damesingle vandt Lottie Dod i udfordringsrunden for andet år i træk med 6-3, 6-3 over Blanche Hillyard.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 25 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester, Herbert Lawford, tabte til vinderen af All Comers-turneringen, Ernest Renshaw, med 6-3, 7-5, 6-0. Dermed vandt Ernest Renshaw sin første og eneste Wimbledon-titel i herresingle. I All Comers-finalen havde Renshaw vundet med 7-9, 6-1, 8-6, 6-4 over Ernest Lewis.

Alle kampe blev spillet bedst af fem sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier.

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" vandt vinderen af All Comers-finalen, Ernest Renshaw, over den forsvarende mester, Herbert Lawford, 6-3, 7-5, 6-0.

All comers-turneringen

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af seks spillere, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier. Turneringen blev vundet af Lottie Dod, der havde vundet all comers-turneringen, og som i udfordringsrunden vandt 6-3, 6-3 over den forsvarende mester Blanche Hillyard, og som dermed vandt den første af sine fem Wimbledon-titler.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen

Herredouble 

Herredoubletitlen blev vundet af William og Ernest Renshaw, som i udfordringsrunden vandt over Herbert Wilberforce og Patrick Bowes-Lyon med 2-6, 1-6, 6-3, 6-4, 6-3, og som dermed vandt titlen for fjerde gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1888 
 ScoreShelf.com - Wimbledon 1888

1888
Tennis i 1888